«Give It to Me» () — сингл співака Тімбеленда, виконаний з Неллі Фуртаду та Джастіном Тімберлейком, з альбому «Shock Value». Випущений 6 лютого 2007 року лейблами Blackground і Interscope.

Списки композицій і форматів 
 CD-сингл (Велика Британія та Європа)
 "Give It to Me" (Radio Edit) – 3:33
 "Give It to Me" (Instrumental) – 3:57

 Maxi-сингл (Європа і Австралія)
 "Give It to Me" (Radio Edit) – 3:33
 "Give It to Me" (Instrumental) – 3:57
 "Come Around" (featuring M.I.A.) – 3:57
 "Give It to Me" (Video) – 3:58

Офіційні версії 
 "Give It to Me" (Album Version) / (Album Version Explicit) – 3:58
 "Give It to Me" (Radio Edit) – 3:33
 "Give It to Me" (Instrumental) – 3:57
 "Give It to Me" (Laff At Em Remix)

Чарти

Примітки

Посилання 
 Відеокліп на YouTube.

Сингли 2007
Сингли Тімберленда
Сингли Джастіна Тімберлейка
Сингли Неллі Фуртаду
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100